
Termin -{COD}- ima više značenja:

 COD (muzička grupa), bosanskohercegovački pop-rok sastav
 -{C.O.D.}- (album), album -{Saint Vitus}--a
 Ciklooktadien, hemijsko jedinjenje
 Hitin disaharidna deacetilaza, enzim